Ричард Кевин Шерман (; , , Калифорния, США) — игрок в американский футбол, на позиции корнербека. Выступает за команду «Сиэтл Сихокс» в Национальной футбольной лиге.

Карьера 
На драфте НФЛ 2011 года Ричард Шерман был выбран в 5 раунде под 154 номером клубом Сиэтл Сихокс. В 2014 году игрок заключил новый контракт рассчитанный на 4 года, по которому Шерману причиталось 57,4 млн долларов (из них 40 миллионов гарантированных), что сделало его самым высокооплачиваемым игроком на своей позиции.

Широкую известность Шерману помогла завоевать любовь к трэш-току. В 2014 году он привлёк внимание общественности, жёстко выразился в послематчевое интервью об игроке команды «Сан-Франциско Форти Найнерс» .

Ричард Шерман был избран болельщиками для обложки игры Madden NFL 15 в ежегодном голосовании, проводимом компанией Electronic Arts.

Статистика регулярных сезонов 
Статистика взята с сайта NFL.com.

Примечания

Ссылки 
 

Игроки «Сиэтл Сихокс»
Корнербеки НФЛ
Игроки в американский футбол США